Orquestra Lunar é um grupo musical e instrumental brasileiro. O grupo lançou em 2007 o primeiro CD, intitulado Orquestra Lunar, pela Radio MEC.

Bandas do Brasil
Grupos musicais
Bandas de música popular brasileira